Барат може бити:

 Барат (Канфанар), насељено место у Општини Канфанар, Истарска жупанија, Хрватска
 Барат (Вишњан), насељено место у Општини Вишњан, Истарска жупанија, Хрватска